Heikki Riihiranta, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1991, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 78.

Carrière en club 
Son maillot, floqué du numéro 5, est retiré de l'équipe des HIFK.

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965 || Karhu-Kissat || Maakuntasarja
|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Karhu-Kissat || Suomi-sarja
|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Karhu-Kissat || Suomi-sarja
|| 13 || 5 || 3 || 8 || 12 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || HIFK || SM-sarja
|| 20 || 3 || 2 || 5 || 6 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || HIFK || SM-sarja
|| 20 || 3 || 7 || 10 || 26 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || HIFK || SM-sarja
|| 21 || 6 || 15 || 21 || 16 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 1 || 8 || 9 || 32 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 1 || 8 || 9 || 32 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || HIFK || SM-sarja
|| 35 || 3 || 8 || 11 || 63 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 10 || 11 || 32 || 50 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Jets de Winnipeg || AMH
|| 64 || 8 || 14 || 22 || 30 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Jets de Winnipeg || AMH
|| 70 || 1 || 8 || 9 || 26 || 4 || 0 || 4 || 4 || 6 
|-
| 1976-1977 || Jets de Winnipeg || AMH
|| 53 || 1 || 16 || 17 || 28 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || HIFK || SM-liiga
|| 32 || 5 || 12 || 17 || 54 || || || || || 
|-
| 1978-1979 || HIFK || SM-liiga
|| 36 || 5 || 8 || 13 || 82 || 6 || 0 || 6 || 6 || 25 
|-
| 1979-1980 || HIFK || SM-liiga
|| 32 || 5 || 6 || 11 || 41 || 7 || 3 || 1 || 4 || 12 
|-
| 1980-1981 || HIFK || SM-liiga
|| 35 || 4 || 8 || 12 || 54 || 7 || 2 || 0 || 2 || 12 
|-
| 1981-1982 || HIFK || SM-liiga
|| 31 || 3 || 4 || 7 || 13 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 1982-1983 || HIFK || SM-liiga
|| 33 || 0 || 4 || 4 || 17 || 9 || 1 || 0 || 1 || 13

En équipe nationale 

| 1970|| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left" |  place
|- 
| 1972|| Jeux olympiques || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| align="left" |  place
|- 
| 1972|| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 12|| align="left" |  place
|- 
| 1973|| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 12|| align="left" |  place
|-
| 1974|| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 10|| align="left" |  place
|- 
| 1976|| Coupe Canada || 5|| 0|| 3|| 3|| 12|| align="left" |  place

Notes et références 

Naissance en octobre 1948
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du HIFK
Défenseur de hockey sur glace